Bernau kan syfta på:

Tyskland
 Bernau bei Berlin – en stad i Landkreis Barnim, Brandenburg
 Bernau am Chiemsee – en ort och kommun i Landkreis Rosenheim, Regierungsbezirk Oberbayern, Bayern
 Bernau im Schwarzwald – en ort i delstaten Baden-Württemberg

Schweiz
 Bernau, Aargau – en borg i kanton Aargau

Tjeckien
 Bernau – tyska namnet för en ort i regionen Karlovy Vary, se Bernov